Carlo Rizzi puede referirse a:

  Carlo Rizzi, personaje de ficción en El Padrino o
  Carlo Rizzi, director de orquesta.